Mondiali 1975 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1975:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1975 – 26ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1975 – 14ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1975 – 31ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1975 – 12ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1975 – 14ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1975 – 5ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1975 – 72ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1975 – 48ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1975 – 20ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1975 – 26ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1975 – 1ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1975 – 17ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1975 – 7ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1975 – 42ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1975 – 3ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1975 – 9ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1975 – 3ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1975 – 31ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1975 – 27ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1975 – 19ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1975 – 12ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1975 – 4ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1975 – 2ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1975 – 7ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano femminile 1975 – 6ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto – 2ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1975 – 20ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1975 – 65ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1975 – 67ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1975 – 21ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1975 – 3ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1975 – 7ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1975 – 27ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1975 – 18ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1975 – 49ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1975 – 4ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1975 – 2ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1975 – 33ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1975 – 16ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1975 – 28ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1975 – 1ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1975 – 3ª edizione